Fun radio est un format de radio électro-pop, dance et eurodance appartenant au pôle radio RTL en France (Groupe RTL) et décliné à la Réunion, en Guyane aux Antilles Françaises (2012) et sous licence en Pologne (1989-fermée), en Roumanie (1989-fermé), en Slovaquie (depuis 1989), en Belgique (depuis 1990), et en Espagne (2012-fermée en 2015).

 Fun Radio, une station de radio en France ;
 Fun Radio, une station de radio en Belgique ;
 Fun Radio Antilles, Fun Radio en Guadeloupe et en Martinique ;
 Fun Radio Guyane ;
 Fun Radio Réunion ;
 Fun Radio, une station de radio qui a remplacé LocaFM pendant 2 ans en Espagne;